LPPM ist die Abkürzung für:
 Aerodromo Municipal de Portimão
 Linear Price Performance Measurement
 London Platinum and Palladium Market

Abkürzung